Foeniculum webbii är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Foeniculum webbii ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
webbii